Bullet in the Head (film), een film uit 1990
Bullet in the Head (single), een nummer van Rage Against the Machine